Custer County je název šesti okresů ve Spojených státech amerických:
 Custer County (Colorado) – okres státu Colorado
 Custer County (Idaho) – okres státu Idaho
 Custer County (Montana) – okres státu Montana
 Custer County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Custer County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma
 Custer County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota